Le ministère fédéral de la Justice en Allemagne (Bundesministerium der Justiz).
 Le ministère fédéral de la Justice en Autriche (Bundesministerium für Justiz).

Voir aussi 
 .